Большая Верейка — топоним:

 Большая Верейка — река в Воронежской области.
 Большая Верейка — село в Воронежской области.

См. также 
 Верейка
 Нижняя Верейка